Монве́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 115 км на південний захід від Клермон-Феррана, 24 км на захід від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 121,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монвер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монвер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Канталь